Список тибетских монастырей представляет собой перечень исторических и современных монастырей, сгруппированных в соответствии с принадлежностью той или иной тибетской религии (Тибетский буддизм, Бон). Географическое расположение монастырей из списка не ограничивается только Тибетом.

Бон 
 Менри (en)
 Юндрунг Линг (de)
 Тритен Норбуце (nl)

Тибетский буддизм

Кадам/Гэлуг 
Три наиболее значимых монастыря школы гелуг — это Сера, Дрепунг и Ганден.
 Алчи

 Дрепунг — главный монастырь Далай-лам

 Ганден — настоятелем монастыря является Ганден Трипа
 Джоканг
 Рамоче
 Кирти Гомпа
 Традрук (en)

 Лабранг
 Ретинг
 Пабонка (en)
 Сэра
 Спитук-Гомпа
 Самстанлинг
 Табо (en)
 Ташилунпо — настоятелем монастыря является Панчен-лама
 Пелкор Чёде — со знаменитой ступой Кумбум
 Йерпа
 Дацан Гунзэчойнэй — находится в Санкт-Петербурге

Кагью 
 Дригунг (en)
 Палпунг (en)
 Ривоче (en)
 Сурманг (en)
 Цурпху — монастырь служит традиционным местонахождением Кармапы.
 Карма Трияна Дхармачакра (КТД) — монастырь в Вудстоке, (Нью-Йорк, США), североамериканская резиденция 17-го Кармапы Ургьена Тринле Дордже. Настоятель: Кхенпо Картар Ринпоче.

Друкпа Кагью 
 Друк Сангаг Чолинг
 Хемис Гомпа
 Карданг (en)
 Намдрук
 Пунакха-дзонг
 Ралунг (en)
 Ташичо-дзонг

Ньингма 
Считается, что в школе Ньингма есть шесть основных монастырей, хотя их состав время от времени меняется.
 Дордже Драк (en)
 Дзогчен
 Каток (en)
 Миндролинг
 Палъюл (en)

 Шечен
 Самье — первый монастырь на Тибете, основанный Падмасамбхавой и Шантаракшитой.

Другие монастыри Ньингма:
 Tsozong Gongba
 Тибетский институт в Риконе — находится в Швейцарии. С 2007 года монастырь в Риконе состоит из представителей всех основных традиций тибетского буддизма: Ньингма, Кагью, Сакья и Гелуг.

Сакья 
 Нгор (en)
 Сакья — монастырь служит традиционным местонахождением Сакья Тризина.
 Шалу (en)

Джонанг 
Тактен Пунцок Чолинг

См. также 
 Потала
 Гомпа

Буддийские храмы и монастыри Тибета
Списки монастырей
Списки:Тибет